Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро (англ. Pallekande Ratanasara Maha Thero; род. в Шри-Ланке в 1953 году) — буддийский монах, доктор филологических наук, заместитель председателя общества дружбы Шри-Ланка-Россия. Почётный гражданин России, главный мировой судья Шри-Ланки. Награжден почётным дипломом «За укрепление дружбы между народами России и Шри-Ланки» и Орденом им. А. С. Пушкина за развитие русского языка в странах Юго-Восточной Азии.

Биография 
Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро родился в 1953 году в Южной провинции Шри-Ланки в деревне Паллеканде.

Интерес к русскому языку был у Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро с самого детства. После завершения обучения в 10 классе захотел стать буддийским монахом и с шестнадцатилетнего возраста начал проходить курс послушания.

В 1972 году его постригли в монахи. Прошел обучение в буддийской семинарии в городе Коломбо в Шри-Ланке.

В 1974 году стал студентом Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Учился на историко-филологическом факультете. В 1980 году окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Получил ученую степень магистра филологических наук.

В 1984 году прошел стажировку преподавателей русского языка в Москве. С 1984 по 1988 год учился в аспирантуре в Университете дружбы народов Патриса Лумумбы. Тема кандидатской диссертации была «Принципы построения учебного дезаурса русского языка». Научным руководителем был Юрий Николаевич Караулов. В 1988 году начал работать преподавателем русского языка в университетах Шри-Ланки. Затем, несколько раз менял место жительства: переезжал в Индию, затем в Непал и Таиланд. Вернувшись на Шри-Ланку, стал настоятелем построенного буддийского храма. Получил высшее образование в сфере туризма и стал работать гидом для туристов из России. Стал главой Общества дружбы Шри-Ланки в России.

В 1993 году получил должность председателя союза защиты мира в Шри-Ланке. Был главным секретарем одного из отделений Амарапуры Маха Никаи и заместителем главного секретаря Амарапуры Маха Никаи.

Избран главным мировым судьей Шри-Ланки. Первый секретарь Буддийского патриархального Совета. Почётный гражданин России. Награжден Орденом им. А. С. Пушкина за развитие русского языка в странах Юго-Восточной Азии.

Руководит 56 монастырями на территории Шри-Ланки.
Почетный профессор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина".

Примечания 

Выпускники Российского университета дружбы народов
Родившиеся на Шри-Ланке